Mikoletzky ist der Familienname folgender Personen:

 Hanns Leo Mikoletzky (1907–1978), österreichischer Archivar, Historiker
 Lorenz Mikoletzky (* 1945), österreichischer Archivar und Historiker